Camenița kann bedeuten:

 Camenița (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin (Rumänien)
 den rumänischen Namen der Stadt Kamjanez-Podilskyj (Ukraine)